Universal puede hacer referencia a:

Conceptos 
 Universal (filosofía)
 Universal (metafísica)
 Conjunto universal
 Proposición universal
 Cuantificador universal

Comunicaciones 

 NBCUniversal, grupo mediático estadounidense.
 Universal Pictures, estudio de cine.
 Universal Television, productora de televisión.
 Universal TV, canal de televisión pagado.
 Universal Parks & Resorts, administradora de los parques temáticos.
Universal Orlando Resort, centro de parques temáticos ubicados en Orlando, Florida, Estados Unidos.
Universal Studios Florida, parque temático ubicado en Orlando, Florida
Universal Studios Hollywood, parque temático ubicado en Los Ángeles, California.
Universal Studios Japan, parque temático ubicado en Osaka, Japón.
Universal Studios Singapore, parque temático ubicado en Singapur.
 Universal Edition, firma editora de música clásica.
 El Universal, nombre de diversos diarios en América Latina.
Universal Televisión, canal de televisión venezolano.
Radio Universal, emisora radial de Uruguay.

Deportes 
 Club Atlético Universal, equipo de fútbol de San José en Uruguay.
 Club Universal, equipo de fútbol de Encarnación en Paraguay.
 Universal Football Club, extinto equipo de fútbol de Montevideo en Uruguay.

Toponimia 
 Universal (Indiana), localidad de Estados Unidos.

Enlaces externos